Studeriotes är ett släkte av koralldjur. Studeriotes ingår i familjen Paralcyoniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Koralldjur
Studeriotes